Eric Fonoimoana – ex giocatore di beach volley statunitense
 Falyn Fonoimoana – pallavolista statunitense
 Lelei Fonoimoana – nuotatrice statunitense